Хоубракен () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Хоубракен, Арнольд (1660—1719) — голландский художник, писатель, историк искусства.
 Хоубракен, Якоб (1698—1780) — голландский художник и график.